Perci je lahko:
 Perci, Buzet (Hrvaška)
 Perci, Tar–Vabriga (Hrvaška)